Николай Цымбал:
* Цымбал, Николай Андреевич (1925—2020) — советский генерал-лейтенант авиации.
 Цымбал, Николай Владимирович (род. 1984) — украинский футболист, тренер.